Clarisse est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Nom commun 
 Une clarisse, religieuse de l'Ordre des Pauvres Dames.

Prénom et patronyme 
Clarisse est un prénom féminin fêté le 12 août.

Clarisse peut être aussi un patronyme.
 Eddy Clarisse (né en 1972), joueur de badminton mauricien.

Variantes linguistiques 
Cllarisse en poitevin

Sainte chrétienne 
 Clarisse de Remiremont (), ou Claire ou Cécile ou Sigeberge, abbesse de Remiremont dans les Vosges ; fêtée le 12 août.

Personnages de fiction 
 Clarisse McClellan, un personnage du roman de science-fiction de Ray Bradbury Farenheit 451 paru en 1953.
 Clarisse l'autruche, personnage de l'univers Disney.
 Clarice Starling, dans le Silence des Agneaux

Références 

nl:Clarisse